Mužská čtyřhra Córdoba Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Brazilci Rafael Matos a Felipe Meligeni Alves, které ve čtvrtfinále vyřadili Martin s Weissbornem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, mexicko-argentinský pár Santiago González a Andrés Molteni, který ve finále zdolal Slováka Andrejem Martinem s Rakušanem Tristanem-Samuelem Weissbornem. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3 si oba šampioni do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali  třetí společnou trofej. Od navázaní spolupráce na US Open 2021 tak jejich celková zápasová bilance činila 19–7. González na okruhu ATP Tour vybojoval sedmnáctý deblový titul a pro Molteniho to bylo deváté takové turnajové vítězství. Poražení finalisté spolu odehráli druhý turnaj.

Nasazení párů 

  Santiago González /  Andrés Molteni (vítězové)
  Romain Arneodo /  Benoît Paire (1. kolo)
  André Göransson /  Nathaniel Lammons (1. kolo)
  Guillermo Durán /  Máximo González (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2022
ATP Tour 2022